Турнир в первом дивизионе в рамках 69-го чемпионата мира по хоккею с шайбой проходил в Венгрии и Нидерландах.

Турнир проходил в один круг.

Турнир

Группа A (Дебрецен, Венгрия)

Итоговая таблица

Группа B (Эйндховен, Нидерланды)

Итоговая таблица

Итоги

См. также 
 Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2005
 Второй дивизион чемпионата мира по хоккею с шайбой 2005
 Третий дивизион чемпионата мира по хоккею с шайбой 2005

Ссылки 
 hockeyarchives.info/ 

Апрель 2005 года
Спорт в Венгрии в 2005 году
Спорт в Нидерландах в 2005 году
Чемпионаты мира по хоккею с шайбой 2005
Международные соревнования по хоккею с шайбой в Нидерландах
Международные спортивные соревнования в Дебрецене